Zuni bzw. Zuñi steht für:

 ein indigenes Volk in Nordamerika, siehe Zuñi (Volk)
 ihre Sprache, siehe Zuñi (Sprache)
 USS Zuni, Schiff der US-Marine
 Zuni (Rakete), US-amerikanische ungelenkte Luft-Boden-Rakete
 Name einer Atombombe, siehe Operation Redwing
 Zuni (Marskrater), ein Einschlagkrater auf dem Planeten Mars

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Zuni (New Mexico)
 Zuni (Virginia)
 Zuñi River, Nebenfluss des Little Colorado River
 Zuni Salt Lake, See in New Mexico

Siehe auch:
 Suni
 Zunyi